Le christianisme par pays concerne, pour chaque pays du monde, le nombre additionné des fidèles de toutes les diverses branches de cette confession : catholicisme, protestantisme, évangélisme, orthodoxie… Sous ses divers embranchements, le christianisme rassemble plus de 2,6 milliards de croyants, sur environ 7,8 milliards de personnes en 2020. La foi chrétienne représente un tiers de la population mondiale et constitue, de ce fait, la religion qui compte le plus de personnes.

Sources 
Les statistiques concernant le nombre d'adhérents aux différentes religions sont obtenues de plusieurs sources dont le département d'État des États-Unis, CIA World Factbook, le Joshua Project, Portes Ouvertes, Pew Research Center et Adherents.com. Le nombre de chrétiens est basé sur le nombre d'habitants de chaque pays qui sont membres d'une dénomination chrétienne ou qui s'identifient comme chrétiens, ainsi que leurs enfants.

Tableau triable 
  : L'accès au tri par colonnes est disponible en utilisant l'icône «».

Notes et références

Notes 
  Global Christianity - A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population

Références

Articles connexes 
Pour comparaison :
 Nombre de musulmans par pays
 Nombre de juifs par pays
 Bouddhisme par pays
 Irréligion par pays

Monde chrétien :
 Chrétienté

Liste par pays
+Pays